Козовковский сельский совет () — входит в состав Козовского района Тернопольской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Козовка.

История 
 1939 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 с. Козовка

Примечания